, un film de 1944 ;
 Take It or Leave It, une chanson du groupe de rock britannique The Rolling Stones sortie en 1966 ;
 Take It or Leave It, un album du groupe de rock français Les Variations sorti en 1973 ;
 Take It or Leave It, un film estonien réalisé par Liina Triškina-Vanhatalo sorti en 2018.